Алютик может означать:
 Алютикский язык — язык эскомисско-алеутской семьи;
 Алутиик — народ, входящий в юпикские народы.